Nationaal Park Pieniny (Polen), een nationaal park
 Nationaal Park Pieniny (Slowakije), een nationaal park